

Patronyme 
 Abel Ehrlich (1915-2003), compositeur israélien ;
 Alojzy Ehrlich (1914 - 1992), champion de tennis de table polonais ;
 Bettina Ehrlich (1903-1985), peintre autrichienne et auteure et illustratrice de livres pour enfants ;
 Eugen Ehrlich (1862 - 1922), juriste et sociologue autrichien ;
 Franz Ehrlich (1907 - 1984), architecte et dessinateur allemand ;
 Jack Ehrlich (né en 1930), écrivain américain, auteur de roman policier et de western ;
 Jacques Ehrlich, as de l'aviation de la France lors de la Première Guerre mondiale ;
 Jake W. Ehrlich (1900-1971), avocat, essayiste et auteur américain de roman policier ;  
 Julius Ehrlich (1894-1976), chef d'orchestre allemand ;
 Loy Ehrlich (né en 1950), musicien, compositeur et producteur ; 
 Max Ehrlich (1909-1983), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Paul Ehrlich (1854 - 1915), scientifique allemand connu pour ses travaux en hématologie et en immunologie ;
 Paul R. Ehrlich (né en 1932), entomologiste américain et professeur en bio-démographie à l'université Stanford ;
 Robert Ehrlich Jr (né en 1957), homme politique américain.

Autres 
 Cellule d'Ehrlich, un carcinome nommé d'après Paul Ehrlich.

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien